

Presentación previa 
El italiano Alessio di Mauro fue el campeón defensor, pero perdió en cuartos de final ante el dominicano Víctor Estrella.

El italiano Paolo Lorenzi ganó el título, derrotando al español Adrián Menéndez-Maceiras en la final, 6–1, 6–3.

Cabezas de serie 

 Alejandro Falla (Primera ronda)
 '''Paolo Lorenzi (Campeón)
 Víctor Estrella (Semifinales)
 Adrián Menéndez ''(Finalista)

<ol start="5">
  Agustín Velotti ''(Cuartos de final)
  Daniel Muñoz de la Nava ''(Segunda ronda)
  Chase Buchanan ''(Primera ronda)
  Nicolas Meister (Primera ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de San Luis Potosí 2014